Cerro Catedral puede referirse a:
 Una montaña ubicada en la Provincia de Río Negro, Argentina.
 Un cerro ubicado en el departamento de Maldonado, Uruguay y que es el punto más alto del país.
 Cathedral Hill, barrio de San Francisco